

Прізвища 

 Ґійом Дюбуа (1656—1723) — французький кардинал.
 Денієл Дюбуа (1997) — британський боксер.
 Ежен Дюбуа (1858—1940) — нідерландський антрополог. Відомий тим, що в 1890 році вперше знайшов останки викопного пітекантропа на острові Ява.
 Еміль Дюбуа-Реймон (1818—1896) — німецький фізіолог, засновник електрофізіології.
 Жан-Поль Дюбуа (1950) — французький письменник і журналіст.
 Лео Дюбуа (1994) — французький футболіст, захисник.
 П'єр-Люк Дюбуа (1998) — канадський хокеїст, центральний нападник, крайній нападник.
 Стефані Дюбуа (1986) — канадська професійна тенісистка.
 Стівен Дюбуа (1997) — канадський ковзаняр, олімпійський чемпіон.
 Фредерік Дюбуа де Монпере (1798—1850) — французький археолог, етнограф, натураліст.

Топоніми

Дюбуа (Айдахо)  — окружний центр округу Кларк, штат Айдахо, США.

Див. також 
 Дубойз
 Морська змія Дюбуа